Nínxol ecològic
 Nínxol, concavitat en una paret per posar-hi despulles mortals, vegeu tomba
 Nínxol, concavitat en una paret per posar-hi una obra artística. Segons la grandària, vegeu fornícula, petxina (arquitectura) o capella (arquitectura).